Das Tigau war in der frühen Neuzeit eine öffentliche Rechtsform im Hochstift Augsburg.

Tigau Oberdorf 
Das Tigau Oberdorf bestand aus Marktoberdorf, Stötten am Auerberg, Bertholdshofen, Bernbach und Thalhofen, die zum Hochstift Augsburg gehörten. Als Rettenbach am Auerberg 1453 zum Hochstift Augsburg kam, wurde es dem Tigau Oberdorf einverleibt. 1506 verkaufte Jörg Rieter zu Boxberg Bidingen an Heinrich IV. von Lichtenau, der es 1511 dem Tigau Oberdorf zuschlug und zu dieser Gelegenheit aufschreiben ließ:

Das Tigau Oberdorf übte bis 1614 das Recht der Selbstbesteuerung aus. Als Tigau-Steuer wurden im Jahr 1641 40 Pfennig vom Heller oder 22 Gulden, 51 Kreuzer und 3 hl erhoben. Als Entschädigung sagte der Heinrich V. von Knöringen in einem Vertrag vom 21. Januar 1614, von einer von seinen Beamten eingetriebenen Steuer 16 Schillinge von 100 Pfd Heller zu.

Am 30. Juli 1674 ließ der Pfleger Hans Erhard von Ow laut hochfürstlichem Befehl von Johann Christoph von Freyberg durch den Amtsschreiber Otto Truckenmiller das bare Geld und andere Tigauacten, nicht weniger die Tigautruhe auf das Schloss Dillingen an der Donau bringen.

Durch die Säkularisation in Bayern kam Oberdorf 1806 vom Hochstift Augsburg in den Herrschaftsbereich des Königreich Bayern. Die Verfassung des Königreichs Bayern von 1818 sah die Rechtsform des Tigaus nicht vor. Am 14. August 1823 lud das Landgericht Dillingen die Vorsteher des Tigaus Oberdorf zur Mitgliederversammlung und legte eine Tigau-Pflege-Rechnung vom 1. April 1823 bis 1. Januar 1826 der Körperschaft mit Verbindlichkeiten von 1067 Gulden und 18 Kreuzer vor, worauf die Auflösung des Tigaus beschlossen wurde.

Etymologie 
 Thing
 Gau

Einzelnachweise 

Stötten am Auerberg
Schwäbische Geschichte
Bistum Augsburg
Marktoberdorf
Bidingen